Abaixo a lista de municípios do estado da Bahia por PIB, com base nos levantamentos feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2011  (ano-base 2013). Em geral, no topo do ordenamento segundo o produto interno bruto (PIB), aparecem as cidades mais populosas ou as da Região Metropolitana de Salvador. A clara exceção é Luís Eduardo Magalhães.

PIB
Bahia
2011 no Brasil
Municipios pib 2011